Ищейки — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Ищейки — немой короткометражный фильм Гарри Букволтера.